Всеволод Мстиславич (в крещении Гавриил) — князь новгородский (1117—1132) и (1132—1136) и князь псковский (1137—1138), сын Мстислава Владимировича (он же Мстислав Великий, в крещении Фёдор)
 Всеволод Мстиславич (князь волынский), сын Мстислава II Изяславича
 Всеволод Мстиславич — князь псковский в 1214, князь новгородский (1219—1221), затем смоленский, сын Мстислава Романовича (он же Мстислав III или Мстислав Старый)